La Honte est le titre de plusieurs œuvres :

 La Honte, film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1968 ;
 La Honte, court roman de Salman Rushdie sorti en 1983 ;
 La Honte, roman d'Annie Ernaux publié en 1997.

Voir aussi 
 Honte ;
 Honte, ancien bras de mer des Pays-Bas ;
 Honte (Shame), quatrième épisodes de la première saison de Malcolm diffusé en 1999.